Алекса́ндр Чуди́нов:
 Чудинов, Александр Николаевич (1843—1908) — писатель и педагог; автор «Словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка».
 Чудинов, Александр Викторович (род. 1961) — российский историк.